Warby als Familienname:

 Ed Warby (* 1968), niederländischer Schlagzeuger
 John Warby (1774–1851), britischer Sträfling und ein Entdecker in Australien
 Ken Warby (1939–2023), australischer Rennbootfahrer

Warby als Ortsname:
Ortsteil Warby der Gemeinde Clavy-Warby im französischen Département Ardennes